Пледра́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Плуфраган. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Население (2019) — 6 839 человек.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 380 км к западу от Парижа, в 90 км северо-западнее Ренна, в 8 км к югу от Сен-Бриё, в 7 км от национальной автомагистрали N12.

Достопримечательности 
 Замок Краффо (XV век). Исторический памятник с 1990 года
 Часовня Святого Николая (1572 год). Исторический памятник с 1964 года
 Часовня в деревне Креак (XII век). Исторический памятник с 1926 года
 Менгир Туш-Бюд, или Фюсо-де-Марго (эпоха неолита). Исторический памятник с 1965 года
 Галерея-мегалит (гробница коридорного типа) Ла-Рош-Кадьо (эпоха неолита). Исторический памятник с 1964 года
 Доисторическая стоянка Перан. Исторический памятник с 1875 года
 Церковь Святых Петра и Павла

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 4,4 %
 промышленность — 11,0 %
 строительство — 16,8 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 40,4 %
 государственные и муниципальные службы — 27,3 %

Уровень безработицы (2018) — 7,9 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Кот-д’Армор — 11,5 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 530 (Франция в целом — 21 730, департамент Кот-д’Армор — 21 230).

В 2007 году среди 3761 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 2823 были экономически активными, 938 — неактивными (показатель активности — 75,1 %, в 1999 году было 72,6 %). Из 2823 активных работали 2601 человек (1352 мужчины и 1249 женщин), безработных было 222 (111 мужчин и 111 женщин). Среди 938 неактивных 293 человека были учениками или студентами, 430 — пенсионерами, 215 были неактивными по другим причинам.

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Пледрана с 2014 года занимает Стефан Брьян (Stéphane Briend). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский список победил в 1-м туре, получив 74,38 % голосов.

Города-побратимы 
  Бембридж, Великобритания
  Повильо, Италия

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Кот-д’Армор